Osoby o tym nazwisku:
 Ewa Durska – polska lekkoatletka
 Patrycja Durska – polska aktorka teatralna i filmowa